

Limoeiro est une municipalité de l'État de Pernambouc
 Limoeiro de Anadia est une municipalité de l'État d'Alagoas
 Limoeiro do Norte est une municipalité de l'État du Ceará
 Limoeiro do Ajuru est une municipalité de l'État du Pará

Homonymie de toponyme